David Marks kan syfta på

David Marks (musiker)
David Marks (forskare)